Municipio de Wolf Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wolf Creek (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de Wolf Creek (condado de Hutchinson, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hutchinson.
 Municipio de Wolf Creek (condado de Woodbury, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Woodbury.
 Municipio de Wolf Creek (condado de Mercer, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Mercer.